2612 км, 2612-й киломе́тр — топоним в Казахстане.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций.

 2612 км, ОП Ост. пункт 2612 км ПК 5 — пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога, Участок	Кандыагаш — Туркестан. Код 670225.
 2612 км — недействующая пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Казахстан. Код 820088.